Filibert je mužské křestní jméno germánského původu. Je složeno z germánských slov filu = „velmi“, „mnoho“, „hodně“ a beraht = „zářivý“, „jasný“.

Známí nositelé 
 Emanuel Filibert, 2. vévoda z Aosty (1869–1931), italský generál
 Emanuel Filibert Savojský (* 1972), televizní herec, vnuk italského krále
 Filibert de Montjeu († 1439), francouzský biskup a legát
 Filibert I. Savojský (1465–1482), savojský vévoda
 Filibert II. Savojský (1480–1504), savojský vévoda, král kyperský, jeruzalémský a arménský

Odkazy

Externí odkazy 
 
 http://www.behindthename.com/name/filibert

Mužská jména germánského původu
Mužská jména